Ellison Onizuka – astronauta statunitense
 Onizuka – cratere lunare
 Great Teacher Onizuka – serie manga ed anime
 3355 Onizuka – asteroide della fascia principale